1810 Епіметей — мала планета (астероїд) у Сонячній системі
 Епіметей — грецький бог
 Епіметей — супутник Сатурна